Rheineck (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Sankt Gallen
Burggraafschap Rheineck, een burggraafschap binnen het Heilige Roomse Rijk